An Unterschieden zwischen Turksprachen und iranischen Sprachen lassen sich in syntaktischer Hinsicht die folgenden ausmachen:

Einzelnachweise 

 
 
Sprachfamilie